Ollakanjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ollakanjärvet (Junosuando socken, Norrbotten, 752981-178281), sjö i Pajala kommun,  (3,29 ha)
Ollakanjärvet (Junosuando socken, Norrbotten, 752997-178316), sjö i Pajala kommun, 
Ollakanjärvet (Junosuando socken, Norrbotten, 753001-178261), sjö i Pajala kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn